En Pologne, Niegosławice est le nom :

dans la voïvodie de Lubusz :
 de la gmina de Niegosławice, dans le powiat de Żagań.
 du village de Niegosławice, chef-lieu de cette gmina.

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 du village de Niegosławice, dans le powiat de Busko.
 du village de Niegosławice, dans le powiat de Jędrzejów.
 du village de Niegosławice, dans le powiat de Pińczów.